Жихарєв () — слов'янське (українське, російське) прізвище. Жіноча форма — Жихарєва.

Відомі носії 
 Жихарєв Віктор Михайлович (1908 — невідомо) — український державний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938—1947).
 Жихарєв Віктор Васильович (1936—2015) — український ватерполіст і тренер, заслужений тренер УРСР, головний тренер ватерпольних команд «Локомотив» (Харків) (чоловіки) і «Харків'янка» (Харків).
 Жихарєв Микола Семенович (1936—1989) — російський радянський письменник.
 Жихарєв Микола Сергійович (нар. 1930) — футбольний суддя Всесоюзної категорії (з 1972 року).
 Жихарєв Павло Григорович — професор, ректор Київського політехнічного інституту та Київського сільськогосподарського інституту в 1936—1937 роках.

Див. також 
 Жигарєв

Слов'янські прізвища
Українські прізвища
Російські прізвища